I Am puede referirse a:

 I Am, canción de Hilary Duff;
 I Am... (álbum de Ayumi Hamasaki);
 I Am... (álbum de Nas);
 I Am... Tour, gira musical de Beyoncé;
 I AM., película surcoreana
 I Am (Recording) (discográfica), discográfica independiente creada por Ross Robinson.
 I Am (EP de (G)I-DLE).
I AM, movimiento teosófico conocido como ballardismo, por sus fundadores, el matrimonio Guy y Edna Ballard.